Dente
Dentinho — futebolista brasileiro que atua como atacante
As Aventuras de Alceu e Dentinho ou The Adventures of Rocky and Bullwinkle

Desambiguação